Amélie Mauresmo ha battuto in finale Justine Henin per  2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Kim Clijsters (semifinalista)
 Justine Henin (finalista)
 Marija Šarapova (semifinalista)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Venus Williams  (terzo turno)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Nicole Vaidišová (ottavi di finale)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Martina Hingis (terzo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
 Dinara Safina (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (ottavi di finale)
 Flavia Pennetta (ottavi di finale)

 Marija Kirilenko (primo turno)
 Ai Sugiyama (ottavi di finale)
 Ana Ivanović (ottavi di finale)
 Shahar Peer (secondo turno)
 Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Elena Lichovceva (terzo turno)
 Jelena Janković (ottavi di finale)
 Li Na (quarti di finale)
 Sofia Arvidsson (primo turno)
 Tatiana Golovin (secondo turno)
 Anna Čakvetadze (terzo turno)
 Gisela Dulko (terzo turno)
 Mara Santangelo (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2006